Die Hongkong Women League 2019/20 ist die 8. Spielzeit der Hongkonger Fußballliga der Frauen unter diesem Namen. Sie besteht aus insgesamt zwei Divisionen, der First Division und der Second Division.

First Division

Teilnehmer 
 Happy Valley AA
 Citizen AA
 Kitchee SC
 Tai Po FC
 FC Chelsea Fußballschule
 Shatin SA
 Hong Kong FC
 Standard Perpetual MLFA

Abschlusstabelle

Second Division

Teilnehmer 
 HKWFC
 WSE
 Promise
 Heng Wah FC
 Best Union
 Wong Tai Sin

Abschlusstabelle

Relegation zur First Division 
In der Relegation zur First Division 2020/21 tritt der Letztplatzierte der First Division gegen den Sieger der Second Divisionan. 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website der HKWL 2019/20
 Informationen zur Hongkong Women League 2019/20 
 Tabelle der First Division 2019/20
 Spielpläne der First Division 2019/20
 Tabelle der Second Division 2019/20
 Spielpläne der Second Division 2019/20

Fußballsaison 2019/20
Fußballwettbewerb in Hongkong
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften